Mactan-Cebu International Airport
taalcode voor Cebuano